Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (1959-), avocat et juriste mexicain.

Toponyme 

 Lelo, un village de la région du Littoral au Cameroun ;
 Lelo, un village de la région de l’Est au Cameroun, dans la commune de Nguelebok.

Divers 
 Le Lélo ou lelo burti, est un sport de balle.
Patronyme hispanique